Perron steht für:
 Freitreppe, Außen- und Vortreppe
 Bahnsteig (in der Schweiz), sonst veraltetes französisches Lehnwort
 Perron (Säule), Steinsäule als Justizhoheitssymbol im früheren Hochstift Lüttich

Perron ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Perron (1858–1928), deutscher Opernsänger (Bassbariton)
 Célia Perron (* 1997), französische Siebenkämpferin
 Claude Perron (* 1966), französische Schauspielerin 
 David Perron (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Edgar du Perron (1899–1940), niederländischer Dichter, Schriftsteller und Journalist
 Francis Perron (* 1996), kanadischer Eishockeyspieler
 Georges Perron (1925–2021), französischer Ordensgeistlicher, Bischof von Dschibuti
 Marshall Perron (* 1942), australischer Politiker
 Oskar Perron (1880–1975), deutscher Mathematiker
 Philipp Perron (1840–1907), deutscher Bildhauer und Ornamentschnitzer
 Pierre Perron (* 1959), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler

Geografisches:
 Mont à Perron, Berg in der Schweiz

Siehe auch:
 Satz von Perron-Frobenius, mathematischer Satz
 Jacques-Davy Duperron (auch Du Perron)
 Duperron
 Peron
 Perrone